A Supertaça Cândido de Oliveira foi a 27ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 13 de Agosto de 2005, no Estádio Algarve, em Loulé. O jogo opôs o Sport Lisboa e Benfica, vencedor da Primeira Liga e o Vitória Futebol Clube vencedor da Taça de Portugal.

Ficha de Jogo

Sobre o jogo
O Vitória Futebol Clube pela primeira vez disputou a Supertaça Cândido de Oliveira.

Campeão

Ver também
Supertaça Cândido de Oliveira

Ligações externas
FPF-Supertaça-JOGOS E RESULTADOS
Relatório de jogo no ZeroZeropt

Supertaça Cândido de Oliveira
Futebol de 2005 em Portugal